De vierde etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een vlakke rit en werd verreden op 27 augustus 2013 over een afstand van 189 km van Lalín naar Fisterra. De Spanjaard Daniel Moreno won de massasprint in Fisterra.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Bergsprint-Aankomst

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
 De route van de 4e etappe op www.lavuelta.com

04
Ronde van Spanje 201304